O Campeonato Regional (Liga Insular) da Boa Vista é o principal torneio de futebol de Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV). O associação compromir oitos clubes.

História
O campeonato regional formado após independência em 1978. Inicialmente compromido quatros clubes, em anos de 1990 e 2000, compromido seis e anos de 2000 até 2012 compromido sete.

Académica Operária venceado o mais títuos campeonatos com 18, segundo é Sport Sal Rei Club com 10 e o último é dois clubes, Sporting da Boavista e Onze Unidos com um título. Após 2010, todos to tìtulos foi venceado na ilha foi vila de Sal Rei.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido de COVID-19 desde 19 de março. O jogos pareado á 12a rodada.

Radio e televisão
A RCV e TCV tem os direitos de transmissão de menor parte dos jogos da Campeonato Regional da ilha (únicamente jogos com Sport Sal Rei Club ou Académica Operária).

Temporada atual
A edição de 2017-18 é composta por 8 clubes e serão disputadas 12 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes
Associação Académica e Operária - Sal Rei
África Show - Sal Rei
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte - Norte
Onze Estrelas - Bofareira
Sal-Rei FC - Sal Rei
Sanjoanense
Sporting

Vencedores

Palmarés

Ver tambêm
Taça da Boa Vista (Taça  da Bubista)
Super Taça da Boa Vista (Super Taça da Bubista)
Torneio de Abertura da Boa Vista (Torneio de Abertura da Bubista)

Notas

Ligação externa
Liga Insular da Boa Vista
Campeonato Regional na Sports Midia

 
Futebol de Cabo Verde